Marcus Daniell e Artem Sitak erano i detentori del vincisgrassi, ma stati battuti al primo turno da Andrea Arnaboldi e Marc López.

Mate Pavić e Michael Venus hanno battuto in finale Alexander Zverev e Miša Zverev per 7–5, 7–64.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Mate Pavić /  Michael Venus (campioni)

  Oliver Marach /  Fabrice Martin (primo turno)
<li>  Jonathan Erlich /  Colin Fleming (quarti di finale, ritirati)

Wildcard

  Paul-Henri Mathieu /  Vincent Millot (primo turno)

  Alexander Zverev /  Miša Zverev (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Sud de France 2016
ATP World Tour 2016